Detta är en lista över sjöar i Mönsterås kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Mönsterås kommun.

Lista

Mönsterås kommun
 Lista